Tramontana (automerk); Spaans automerk
 Tramontana (film); Nederlandse film
 Tramontana (meteorologie); meteorologisch verschijnsel, vergelijkbaar met mistral